Бара́ново — топоним:

Белоруссия 
 Бараново — деревня Полоцкого района Витебской области
 Бараново — деревня Гродненского района Гродненской области
 Бараново — деревня Стародорожского района Минской области

Казахстан 
 Бараново — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Польша 
 Бараново — гмина.

Россия 
 Бараново — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Бараново — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Бараново — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Бараново — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Бараново — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Бараново — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Бараново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Бараново — село в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Бараново — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Бараново — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Бараново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Бараново — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Бараново — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Бараново — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Бараново — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Бараново — село в Горшеченском районе Курской области.
 Бараново — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Бараново — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Бараново — деревня в Троицком административном округе города Москвы.
 Бараново — деревня в городском поселении Уваровка Можайского района Московской области;
 Бараново — деревня в Юрловском сельском поселение Можайского района Московской области;
 Бараново — деревня в Рузском районе Московской области.
 Бараново — железнодорожная платформа Курского направления Московской железной дороги.
Бараново — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Бараново — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Бараново — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Бараново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Бараново — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Бараново — село в Ливенском районе Орловской области.
 Бараново — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Бараново — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Бараново — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Бараново — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Бараново — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Бараново — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Бараново — населённый пункт в Красногородском районе Псковской области.
 Бараново — населённый пункт в Куньинском районе Псковской области.
 Бараново — населённый пункт в Невельском районе Псковской области.
 Бараново — населённый пункт в Палкинском районе Псковской области.
 Бараново — населённый пункт в Порховском районе Псковской области.
 Бараново — населённый пункт в Псковском районе Псковской области.
 Бараново — населённый пункт в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Бараново — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Бараново — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бараново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Бараново — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Бараново — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Бараново — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Бараново — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Бараново — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Бараново — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Бараново — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Бараново — деревня в Кривошеинском районе Томской области.
 Бараново — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Бараново — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Бараново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Бараново — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Бараново — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Бараново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Бараново — до 1975 года название посёлка Комсомольский в Кунгурском районе Пермского края.

Украина 

 Бараново — село в Ивановском районе Одесской области.
 Бараново — бывшее село в Недригайловском районе Сумской области, ликвидировано в 2006 году.
 Бараново — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Бараново — село в Шевченковском районе Харьковской области.